

Chimica 
 Velocità di reazione – variazione di concentrazione dei reagenti o dei prodotti della reazione nel tempo

Fisica 
 Velocità – variazione della posizione di un corpo in funzione del tempo
Velocità angolare – variazione della posizione angolare di un corpo in funzione del tempo
Velocità areolare – variazione della posizione areolare di un corpo in funzione del tempo
Velocità limite – velocità massima di un corpo immesso in un fluido
Velocità della luce – costante che indica la velocità della luce nel vuoto

Sport 
 Velocità – settore delle corse piane dell'atletica leggera
 Velocità – specialità del ciclismo su pista

Trasporti 
 Velocità commerciale – rapporto tra la distanza percorsa ed il tempo impiegato per percorrerla

Pagine correlate 

 Velocity